Zamek Górny w Opolu
 Zamek Górny w Wilnie
 Zamek w Rożnowie